Кортана может относиться к:
 Кортана — персонаж серии видеоигр Halo
 Кортана — виртуальная голосовая помощница с элементами искусственного интеллекта от Microsoft
 Кортана — меч Хольгера Датчанина в романе Пола Андерсона «Три сердца и три льва»